Threshold Records — британский лейбл звукозаписи, основанный в 1969 году британской группой The Moody Blues. 

Название дано в честь недавно вышедшего альбома On the Threshold of a Dream (весна 1969 года). Несколько последующих альбомов группы были изданы этим лейблом, кроме того, им были изданы некоторые сольные работы участников группы.
Распространением продукции Threshold Records в Великобритании занимался лейбл Decca Records, а в США — London Records.

Дискография
 THS-1 The Moody Blues: To Our Children's Children's Children (1969)
 THS-2 Trapeze: Trapeze (1970)
 THS-3 The Moody Blues: A Question of Balance (1970)
 THS-4 Trapeze: Medusa (1970)
 THS-5 The Moody Blues: Every Good Boy Deserves Favour (1971)
 THS-6 Asgard: In the Realm of Asgard (1972)
 THS-7 The Moody Blues: Seventh Sojourn (1972)
 THS-8 Trapeze: You Are the Music...We're Just the Band (1972)
 THS-9 Providence: Ever Sense the Dawn (1972)
 THS-10 Nicky James: Every Home Should Have One (1972)
 THS-11 Trapeze: The Final Swing (1974)
 THS-12/13 The Moody Blues: This Is The Moody Blues (1974)
 THS-14 Justin Hayward & John Lodge: Blue Jays (1975)
 THS-15 The Graeme Edge Band Featuring Adrian Gurvitz: Kick Off Your Muddy Boots (1975)
 THS-16 Ray Thomas: From Mighty Oaks (1975)
 THS-17 Ray Thomas: Hopes, Wishes and Dreams (1976)
 THS-18 Mike Pinder: The Promise (1976)
 THS-19 Nicky James: Thunderthroat (1976)
 TRL-1-2901 The Moody Blues: Long Distance Voyager (1981)
 TRL-1-2902 The Moody Blues: The Present (1983)
 820155 The Moody Blues: Voices in The Sky: The Best of The Moody Blues (1984)

Примечания

Ссылки 
 Threshold Records на сайте Discogs 

Лейблы звукозаписи Великобритании